Нектарий Петрович Пашкин () — советский горный инженер, управляющий трестом «Союзасбест», начальник Баженовского управления строительства. Почётный гражданин города Асбеста (1977).

Биография 
Родился 27 ноября 1907, в деревне Гуляево, Киясовского района Удмуртской АССР в семье рабочих. Трудовую деятельность начал рабочим станочником в 1925 году на одном из заводов Ижевска. Окончил Свердловский горный институт (1935) и был направлен на работу в г. Асбест.

С 1938 по 1953 год работал управляющим трестами «Союзасбест», «Асборуда».

В годы войны перестроил работу асборемзавода на производство военной продукции, одновременно обеспечив производство асбеста — за выполнение заданий фронта — «успешное выполнение заданий по производству боеприпасов» в мае 1944 года награждён орденом «Знак Почёта».

С 1954 года — начальник управления Баженовского строительства.

С 1962 года до ухода на пенсию работал директором фабрики № 5 комбината «Ураласбест».

С 1970 года — Персональный пенсионер республиканского значения.

Умер 28 октября 1977 год. Похоронен в Асбесте на городском кладбище № 2.

Награды и премии 
 Отличник социалистического соревнования (1940)
 Знак Почета (1944)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
 Отличник социалистического соревнования (1947)
 Отличник социалистического соревнования (1958)
 Отличник социалистического соревнования РСФСР (1964)
 Медаль «За трудовую доблесть» (1951)
 Орден Трудового Красного Знамени (1966)
 Отличник социалистического соревнования РСФСР (1967)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)
 Персональный пенсионер республиканского значения (1970)
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1975)
 Медаль «Ветеран труда» (1977)
 Почётный гражданин города Асбеста (1977)

Примечания

Литература 
 Асбест, мой город и судьба : [юбилейное издание] / [гл. ред. Е. Тамплон]. — Екатеринбург : Квадрат, 2008 г. — 222 с. — ISBN 978-5-91357-011-6
 Ураласбест : события и люди, 1922—2002 гг. / под общ. ред. Л. М. Ременника. — Екатеринбург : Средне-Уральское книжное издательство, 2003 г. — 640 с.
 Козлов Ю. А. Великая дата — на все поколения : [рассказ руководителя ОАО «Ураласбест» о ветеранх Великой Отечественной войны и тружениках тыла, работавших на предприятии] // Асбестовский рабочий. — 2015 г. — 7 мая. — C. 3 : фот.
 Дубовкина Л. У руля «Ураласбеста» : сороковые, трудовые // Асбестовский рабочий. — 2005 г. — 11 авг. — С. 2 : фот.
 Козлов Ю. А. К новым горизонтам : [страницы истории работы комбината «Ураласбест»] // Асбестовский рабочий. — 2014 г. — 7 авг. — C. 7 : фот.
 Козлов Ю. А. Славен Асбест людьми и делами : [представители комбината «Ураласбест» — Почетные граждане города Асбеста] // Асбестовский рабочий. — 2014 г. — 26 июня. — C. 2 : фот.
 У руля «Ураласбеста» // Асбестовский рабочий. — 2005. — 11 авг. — С. 2 : фот.
 Пашкин Нектарий Петрович : некролог // Асбестовский рабочий. — 1977. — 29 окт. — С. 4.
 Рубцов Н. Кузница кадров // Асбестовский рабочий. — 1975 г. — 22 нояб. — С. 3.
 Бикмухаметов Р. Испытание на прочность : [очерк о Н. П. Пашкине] // Асбестовский рабочий. — 1967 г. — 24 марта. — С. 2, 3.
 50 лет в боевом строю : юбилей городской партийной организации // Асбестовский рабочий. — 1967 г. — 24 марта. — С. 1 : фот.

Ссылки 
 

Родившиеся в Удмуртии
Выпускники Уральского горного университета
Персональные пенсионеры республиканского значения
Похороненные в Асбесте